USS New York fait référence à différents navires de l’US Navy.

 L', fut une galère construite sur le lac Champlain en 1776, qui a participé à la bataille de l'île Valcour. 
 L', était une frégate de 36 canons lancée en 1800 et incendiée par les Anglais en 1814. 
 L', était un vaisseau de ligne de 74 canons, prévu en 1820  mais qui n'a jamais quitté le chantier naval, et fut brûlé en 1861. 
 Un sloop nommé Ontario (1863), rebaptisé New York en 1869, et vendu en 1888. 
 L', était un croiseur cuirassé mis en service en 1893, rebaptisé USS Saratoga en 1911, puis USS Rochester en 1917, désarmé en 1933 et sabordé en 1941. 
 L', était un cuirassé, prévu en 1911, commandé en 1914, en action dans les deux guerres mondiales, désarmé en 1946 et coulé comme cible après avoir échappé à deux essais de bombes atomiques en 1946. 
 L', était un sous-marin de la classe Los Angeles lancé en 1977 et rayé des listes en 1997. 
 L', est un transport amphibie, lancé en 2007 et en partie construit grâce au métal récupéré sur le World Trade Center. Il a été mis en service en . 

New York